Иранская Про-лига 2014/2015 — 32-й сезон чемпионата Ирана по футболу. Он начался 1 августа 2014 года и закончится 22 мая 2015 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Ирана на сайте Fifa 
 Чемпионат Ирана на сайте persianleague.com
 Чемпионат Ирана на сайте soccerway.com

2014/2015
Иран
Спорт в Иране в 2014 году
Спорт в Иране в 2015 году